Gordonia – genere di piante della famiglia Theaceae
Gordonia – genere di batteri della famiglia Gordoniaceae
Gordonia – genere estinto di terapsidi

Astronomia 
 305 Gordonia – asteroide della fascia principale del sistema solare